Deutsche Presse steht für

 Deutsche Presse (Wien), österreichische Tageszeitung (1914 bis 1917)
 Deutsche Presse. Zeitschrift für die gesamten Interessen des Zeitungswesens, deutsche Zeitschrift (ab 1913), später Organ der Reichspressekammer